Un âge de glace est une expression parfois utilisée pour désigner une glaciation qui est à la fois une phase paléoclimatique froide et une période géologique de la Terre durant laquelle une partie importante des continents est englacée, c'est-à-dire recouverte de glace et de glaciers.

L'expression, sous la forme L'Âge de glace, a été reprise depuis le début des années 2000 pour le titre de films d'animation, ce qui a ensuite donné lieu à la production de jeux vidéos et d'albums musicaux directement issus des films ou qui s'en sont largement inspirés :

Cinéma 
 L'Âge de glace (2002), film d'animation de Chris Wedge
 L'Âge de glace 2 (2006), film d'animation de Carlos Saldanha
 L'Âge de glace 3 : Le Temps des dinosaures (2009), film d'animation de Carlos Saldanha
 L'Âge de glace 4 : La Dérive des continents (2012), film d'animation de Steve Martino et Mike Thurmeier
 L'Âge de glace : Les Lois de l'Univers (2016) , film d'animation de Mike Thurmeier et Galen T. Chu

Jeu vidéo 
 L'Âge de glace (2002), jeu vidéo tiré du film éponyme
 L'Âge de glace 2 (2006), jeu vidéo tiré du film éponyme
 L'Âge de glace 3 (2009), jeu vidéo tiré du film éponyme
 L'Âge de glace 4 (2012), jeu vidéo tiré du film éponyme
 L'Âge de glace : Le Village  (2012), jeu vidéo pour smartphone (IPhone / Android)
 L'Âge de glace : La Folle Aventure de Scrat (2019), jeu vidéo centré sur Scrat

Musique 
 L'Âge de glace, album musical du film éponyme, édité en (2002)
 L'Âge de glace, album musical du film éponyme, édité en (2006)
 L'Âge de glace, album musical du film éponyme, édité en (2009)
 L'Âge de glace, album musical du film éponyme, édité en (2012)

Émission de télévision 
 L'Âge de glace - Saison 5, concours télévisé de patinage artistique